Charles Delesalle peut désigner :

 Charles Delesalle (1850-1929), homme politique français ;
 Charles Delesalle (1886-1973), homme politique français.